Вільє́-сюр-Луа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південний захід від Парижа, 70 км на захід від Орлеана, 35 км на північний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 505 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1218,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільє-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільє-сюр-Луар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільє-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер